

Toponymie

dans la voïvodie de Mazovie
 Rysie, village du powiat de Mińsk
 Rysie, village du powiat de Wołomin